Liga de Actuación Constitucional va ésser una organització fundada al novembre del 1929 a Barcelona. Es proposà aconseguir "una constitución en la que se garantice la seguridad de la patria, la paz social y la seguridad del trabajo".

En foren dirigents Juan Castellví Curull (president), Jaime Ral Escofet i Antonio Marimon Papasey (vicepresidents).

Referències 

Partits polítics catalans desapareguts